Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2015
Чемпіонка 2014 року Лі На не захищала свій титул, оскільки завершила кар'єру. 

Турнір виграла американка Серена Вільямс. Це була її шоста перемога в Австралії та 19 титул Великого шолома загалом. 

Україну в турнірі представляли Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Цуренко поступилася в першому колі Медісон Кіз. Світоліна добралася до третього кола, здолавши спочатку Юлію Путінцеву, а потім Ніколь Гіббс.  У третьому колі вона програла в трьох сетах Серені Вільямс.

Сіяні гравці 

 'Серена Вільямс (Чемпіонка)
 Марія Шарапова (Фінал)
 Симона Халеп (Чвертьфінал)
 Петра Квітова (Третє коло)
 Ана Іванович (Перше коло)
 Агнешка Радванська (Четверте коло)
 Ежені Бушар (Чвертьфінал)
 Каролін Возняцкі (Друге коло)
 Анджелік Кербер (Перше коло)
 Катерина Макарова (Півфінал)
 Домініка Цібулкова (Чвертьфінал)
 Флавія Пеннетта (Перше коло)
 Андреа Петкович (Перше коло)
 Сара Еррані (Третє коло)
 Єлена Янкович (Перше коло)
 Луціє Шафарова (Перше коло)

<ol start="17">
 Карла Суарес Наварро ''(Перше коло)
 Вінус Вільямс ''(Чвертьфінал)
 Алізе Корне ''(Третє коло)
 Саманта Стосур ''(Друге коло)
 Пен Шуай ''(Четверте коло)
 Кароліна Плішкова ''(Третє коло)
 Анастасія Павлюченкова ''(Перше коло)
 Гарбінє Мугуруса ''(Четверте коло)
 Барбора Заглавова-Стрицова ''(Третє коло)
 Еліна Світоліна ''(Третє коло)
 Світлана Кузнецова ''(Перше коло)
 Сабіне Лісіцкі ''(Перше коло)
 Кейсі Деллаква ''(Друге коло)
 Варвара Лепченко ''(Третє коло)
 Заріна Діяс ''(Третє коло)
 Белінда Бенчич ''(Перше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 2015
2015 у тенісі